Brynseng (Oslo), een buurt in Oslo
Brynseng (metrostation), een station van de metro van Oslo